Il doppio maschile  dell'Abierto Mexicano Telcel 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Potito Starace e Martín Vassallo Argüello erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.
Starace ha fatto coppia con Nicolás Massú, ma ha perso in semifinale contro Oliver Marach e Michal Mertiňák.
Vassallo Arguello ha fatto coppia contro Albert Montañés, ma ha perso al 1º turno contro Óscar Hernández e Sergio Roitman.

Oliver Marach e Michal Mertiňák ha vinto in finale 6–2, 6–7(3), 10–7, contro Agustín Calleri e Luis Horna.

Teste di serie

  František Čermák /  Leoš Friedl (quarti)
  Oliver Marach /  Michal Mertiňák (campioni)

  José Acasuso /  Sebastián Prieto (semifinali) 
  Marcel Granollers /  Santiago Ventura (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Abierto Mexicano Telcel 2008
ATP Tour 2008